РПЦ — аббревиатура, может означать:
 Русская православная церковь.
 Региональная партия Центра — политическая партия, возникшая в Санкт-Петербурге в 1992 году и в 1995 году вошедшая в партию Яблоко в качестве петербургского регионального отделения партии.
 Румынская православная церковь.
 Русская пастафарианская церковь.
 Русская пиратская церковь — новое религиозное движение, официально зарегистрированное в Департаменте межрегионального сотрудничества и связей с религиозными организациями города Москвы.
 Рессорно-пружинный цех.

Примечания